Il toponimo Frumoasa può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Frumoasa – comune del distretto di Călărași

Romania
Frumoasa – comune del distretto di Harghita
Frumoasa – comune del distretto di Teleorman